Apollo i Dafne (obraz)
 Apollo i Dafne (rzeźba)